Покро́вский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

Россия 
 Покровский собор — в Барнауле.
 Покровский собор — в городе Боровск Калужской области.
 Покровский собор — в Брянске.
 Новопокровский собор — в Брянске (утрачен).
 Покровский собор — в Великом Новгороде.
 Покровский собор — во Владивостоке.
 Покровский собор — в Воронеже.
 Покровский собор — в городе Гатчина Ленинградской области.
 Покровский собор — в Грозном (утрачен).
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы — в Елабуге.
 Покровский собор — в городе Кимры Тверской области (утрачен).
 Покровский собор — в Красноярске.
 Покровский собор — в Москве.
 Покровский собор на Рогожском кладбище — в Москве.
 Покровский собор — в городе Покров Владимирской области.
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы — в Ростове-на-Дону.
 Покровский собор — в Сарапуле.
 Покровский собор — в Севастополе.
 Покровский собор Покровского монастыря — в городе Суздаль Владимирской области.
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы — в городе Урюпинск Волгоградской области.
 Покровско-Татианинский собор — в Чебоксарах.

Белоруссия 
 Покровский собор — в Барановичах.
 Покровский собор — в Витебске.
 Покровский собор — в Гродно.

Казахстан 
 Собор Покрова Пресвятой Богородицы — в Уральске.

Украина 
 Покровский собор — в Ахтырке.
 Покровский собор — в Измаиле.
 Покровский собор — в Ровно.
 Покровский собор — в Старобельске (утрачен).
 Покровский собор — в Харькове.
 Покровский собор — в Чугуеве.

См. также